Filibert II Piękny (ur. 10 kwietnia 1480 w Pont-d’Ain, zm. 10 września 1504 w Pont-d’Ain) – książę Sabaudii w latach 1497-1504.

Filibert II był synem Filipa II z dynastii sabaudzkiej i Małgorzaty de Bourbon, córki Karola I, księcia Burbonii. Żenił się dwukrotnie, ale zmarł bezpotomnie. W 1496 ożenił się ze swoją kuzynką - Jolantą Ludwiką Sabaudzką (1487–1499), córką Karola I Wojownika, księcia Sabaudii. 3 grudnia 1501 ożenił się z Małgorzatą Habsburg (1480-1530), córką Maksymiliana I. Z drugą żoną miał prawdopodobnie córkę:
 Małgorzatę (ur. i zm. 1504), która żyła tylko kilka dni

Po jego śmierci tytuł przeszedł na jego przyrodniego brata Karola III Dobrego.

Ordery 

       Najwyższy Order Zwiastowania Najświętszej Marii Panny (Order Annuncjaty) od 1497 Wielki Mistrz Zakonu Łańcucha (pierwotna nazwa orderu)

Rodowód

Przypisy 

Dynastia sabaudzka
Odznaczeni Orderem Annuncjaty
Władcy Sabaudii
Urodzeni w 1480
Zmarli w 1504